Made in America ("fatto in America" in lingua inglese) può riferirsi a

Cinema 
Made in America – film del 1993 diretto da Richard Benjamin
Made in America – documentario del 2013 diretto da Ron Howard

Musica 
Made in America – album dei The Blues Brothers del 1980
Made in America – album dei The Carpenters del 1981
Made in America – EP degli Aerosmith del 2001

Tv 
Made in America, episodio finale della serie televisiva I Soprano 2007 scritto e diretto da David Chase